1-й чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 24 ноября по 2 декабря 2001 года в городе Скрантон (США). Бои проходили в 12 весовых категориях. В чемпионате приняло участие 125 спортсменок, представлявших 30 национальных федераций.

Медалистки

Медальный зачёт

Ссылки 
 Sports123 

Международные спортивные соревнования в Пенсильвании
Ноябрь 2001 года
Декабрь 2001 года
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по боксу в США
Спорт в Скрантоне (Пенсильвания)